Der Girabola 2018 war die 40. Saison des Girabola, der höchsten angolanischen Spielklasse im Fußball der Männer. Es nahmen 16 Mannschaften teil, die je zweimal gegeneinander antraten. Die Saison begann am 10. Februar 2018 und endete mit dem 30. Spieltag, der vom 29. August bis zum 2. September 2018 ausgespielt wurde.

Der CD Primeiro de Agosto aus der Hauptstadt Luanda trat als Titelverteidiger an, Atlético Petróleos Luanda trat als der aktuelle Pokalsieger an. Während Primeiro de Agosto seinen Titel erneut verteidigen konnte, wurde in diesem Jahr der Pokal nicht ausgespielt.

Der JGM do Huambo zog seine Teilnahme am Ligabetrieb am 27. April aus finanziellen Gründen zurück, so dass alle seine bisherigen Spiele annulliert wurden. Der Klub beendete die Vorsaison bereits auf einem Abstiegsplatz, verblieb als 14. aber im Girabola, nachdem Progresso da Lunda Sul disqualifiziert wurde.

Tabelle

Weblinks 
 Girabola-Tabelle auf der Website der Profiliga Girabola (port.)
 Übersicht über das Fußballjahr 2018 in Angola bei der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Siehe auch 
 Fußball in Angola

Einzelnachweise 

Girabola-Saison
Fußballsaison 2018